Contea di Turner o Turner County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Turner (Dakota del Sud)
 Contea di Turner (Georgia)